Ваљесито има више значења:

 Ваљесито (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваљесито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ваљесито (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ваљесито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику